Port-Sainte-Marie est le nom de plusieurs lieux en France.

Les Port-Sainte-Marie en France 

 la Chartreuse de Port-Sainte-Marie est une chartreuse située dans le département du Puy-de-Dôme et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Port-Sainte-Marie est une commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne et dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France